Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la 2. Fußball-Bundesliga nella stagione 2006-2007.

Stagione 
La 2. Fußball-Bundesliga 2006-2007 è stata la 33ª edizione della seconda divisione tedesca di calcio. La manifestazione ha avuto inizio l'11 agosto 2006 ed è terminata il 20 maggio 2007.

Al campionato hanno partecipato diciotto squadre: le undici piazzate fra il quarto e il quattordicesimo posto nella stagione 2005-2006, le tre retrocesse dalla Bundesliga (la massima serie del campionato tedesco di calcio) e le quattro promosse dalla Regionalliga (la terza serie del campionato). La formula del torneo prevedeva che si disputassero diciassette incontri di andata e ritorno all'italiana, per un totale di trentaquattro giornate.

Al termine della manifestazione, le prime tre squadre piazzatesi in classifica, Karlsruhe,  e , hanno conseguito la promozione nella Bundesliga 2007-2008. Il Karlsruhe, quale primatista, è stato nominato campione del torneo. Le ultime quattro squadre, Rot-Weiss Essen, Unterhaching, Wacker Burghausen ed  hanno subito la retrocessione nella Regionalliga 2007-2008.

Capocannoniere del torneo è stato Giovanni Federico del Karlsruhe con diciannove reti.

Squadre partecipanti
Delle diciotto squadre che ne hanno preso parte, le sette nuove squadre rispetto all'edizione precedente sono state le tre retrocesse dalla Bundesliga, ovvero ,  e  che hanno preso il posto delle promosse , Alemannia Aachen ed Energie Cottbus; le quattro promosse dalla Regionalliga, provenienti dai due gironi Nord e Süd ovvero, rispettivamente, Rot-Weiss Essen e Carl Zeiss Jena, FC Augusta e TuS Coblenza. Queste ultime società hanno rimpiazzato le retrocesse , Saarbrücken, LR Ahlen e Sportfreunde Siegen.

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 2007-2008.
      Retrocessi in Regionalliga 2007-2008.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Karlsruhe (21)
 Maggior numero di pareggi: Kaiserslautern, Hansa Rostock (14)
 Maggior numero di sconfitte: Eintracht Braunschweig (19)
 Minor numero di vittorie: Eintracht Braunschweig (4)
 Minor numero di pareggi: Greuther Furth, Monaco 1860, Erzgebirge Aue (6)
 Minor numero di sconfitte: Hansa Rostock (4)
 Miglior attacco: Karlsruhe (69 gol fatti)
 Peggior attacco: Eintracht Braunschweig (20 gol fatti)
 Miglior difesa: Hansa Rostock (30 gol subiti)
 Peggior difesa: Wacker Burghausen (63 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Karlsruhe (+28)
 Peggior differenza reti: Eintracht Braunschweig (-28)
 Miglior serie positiva: Hansa Rostock (17, 1ª-17ª) 
 Peggior serie negativa: Rot Weiss Essen (6, 9ª-14ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Greuther Furth (6, 23ª-28ª) , Erzgebirge Aue (6, 11ª-16ª) , Kickers Offenbach (6, 14ª-19ª) 
Partite
 Più gol (9): 
Friburgo-Erzgebirge Aue 5-4, 25 febbraio 2007
 Maggior scarto di gol (5): Rot Weiss Essen-Colonia 5-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 39 gol nella 23ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 16 gol nella 20ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 7 in 16ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Michael Kempter (12)
 Babak Rafati (12)
 Jochen Drees (11)
 Manuel Gräfe (10)
 Thorsten Schriever (10)
 Marc Seemann (10)
 Michael Weiner (10)
 Tobias Welz (10)
 Christian Dingert (9)
 Christian Fischer (9)
 Peter Gagelmann (9)
 Stefan Lupp (9)
 Christian Schößling (9)
 Guido Winkmann (9)
 Matthias Anklam (8)
 Helmut Fleischer (8)
 Thomas Frank (8)
 Norbert Grudzinski (8)
 Holger Henschel (8)
 Florian Meyer (8)

 Mike Pickel (8)
 Georg Schalk (8)
 Stefan Schempershauwe (8)
 André Stachowiak (8)
 Wolfgang Walz (8)
 Felix Brych (7)
 Thorsten Kinhöfer (7)
 Michael Sahler (7)
 Markus Schmidt (7)
 Peter Sippel (7)
 Wolfgang Stark (7)
 Deniz Aytekin (6)
 Markus Kuhl (6)
 Günter Perl (6)
 Lutz Wagner (6)
 Knut Kircher (5)
 Herbert Fandel (3)
 Markus Merk (3)
 Franz-Xaver Wack (2)

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
2006-2007